Stolt ist der Familienname folgender Personen:

 Birgit Stolt (1927–2020), schwedische Germanistin und Hochschullehrerin
 Georg Stolt (1879–1934), deutscher Politiker (USPD/KPD)
 Horst Stolt (* 1933), deutscher Politiker (SPD)
 Peter Stolt (1926–2022), deutscher evangelischer  Pastor, Hochschulrektor, Kirchenhistoriker und Autor
 Roine Stolt (* 1956), schwedischer  Gitarrist, Sänger, Texter und Komponist